een oord van helse verschrikkingen, zie Hel (mythologie)

Boeken 
Inferno (Dante), het eerste deel van het epos De goddelijke komedie
Inferno (Dan Brown), een boek van Dan Brown uit 2013
Inferno (L.Niven en J.Pournelle), een sciencefictionboek geschreven door Larry Niven en Jerry Pournelle uit 1976
Inferno (Star Wars), een boek uit het Star Wars Expanded Universe.
Inferno (Strindberg), een boek van August Strindberg

Films 
Inferno (1919), een Australische film
Inferno (1953), een film van Roy Ward Baker
Inferno (1973), een Duitse televisiefilm
Inferno (1980), een film van Dario Argento
Inferno (1992), een Britse televisiefilm
Inferno (1995), een film van Peter Keglevic
Inferno (1997), een film van Fred Olen Ray uit 1997
Inferno (1998), een film van Ian Barry uit 1998
Inferno (Amerikaanse film uit 1999), alias Desert Heat, een film van John Avildsen 
Inferno (Portugese film uit 1999), een Portugese film van Joaquim Leitão
Inferno (2000), een Tsjechische film
Inferno (2002), een film uit 2002 van Dusty Nelson met Janet Gunn en Jeff Fahey
Inferno (2016), een Amerikaanse film gebaseerd op de roman van Dan Brown

Muziek 
Inferno (Motörhead), een album van Motörhead
Inferno (Lacrimosa), een album van Lacrimosa
Inferno (Entombed), een album van Entombed
Inferno - Last in Live, een album van Dio
Inferno (Tangerine Dream), een album van Tangerine Dream
Inferno (Friedman), een album van Marty Friedman
Inferno (Hans Zimmer), een soundtrackalbum van de gelijknamige film uit 2016

Televisie 
Inferno (Captain Scarlet-aflevering), de 28e aflevering van de televisieserie Captain Scarlet and the Mysterons
Inferno (Doctor Who), een verhaallijn uit de serie Doctor Who.

Strips 
 Inferno (DC), een personage uit de stripreeks Legion of Super-Heroes
 Inferno (Marvel), een personage uit Marvel Comics
 Inferno (stripreeks van Marvel), een stripreeks van Marvel Comics.
 Inferno (Caliber), een stripreeks van Caliber Comics

Spellen 
Inferno (computerspel), een vluchtsimulator
een episode uit het computerspel Doom

Kermis- en pretparkattracties 
Inferno (attractie), een attractietype van attractiebouwer Mondial Rides
Inferno (Walibi Belgium), een voormalige Enterprise in het pretpark Walibi Belgium, Waver (België)
Inferno (Terra Mítica), een vierdimensionale achtbaan in het attractiepark Terra Mítica

Overig 
Inferno (besturingssysteem)
Inferno (hoorspel), een Nederlands hoorspel naar het gelijknamige boek van August Strindberg